Aintree har flere betydninger:
 Aintree – by i Storbritannien
 Aintree Racecourse – væddeløbsbane i Storbritannien